Пен Шуай була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марія Шарапова.

Шарапова зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Арину Соболенко з рахунком 7–5, 7–6(10–8). Це був перший титул Шарапової після відбуття покарання через звинувачення у допінгу.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tianjin Open, одиночний розряд
2017